De Faeröerse voetbalclub Víkingur Gøta speelt sinds 2010 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Víkingur Gøta

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2010/11
|Europa League
|2Q
|
|Beşiktaş JK
|align=center|0-7||0-3 (U)|| 0-4 (T)
|rowspan="1"|0.0
|-
|2012/13 
|Europa League
|1Q
| 
|FC Homel 
|align=center|0-10||0-6 (T)|| 0-4 (U)
|rowspan="1"|0.0
|-
|2013/14 
|Europa League
|1Q
| 
|Inter Turku 
|align=center|2-1||1-1 (T)|| 1-0 (U)||rowspan="2"|1.5
|-
|
|
|2Q
|
|Petrolul Ploiesti
|align=center|0-7||0-3 (U)|| 0-4 (T)
|-
|2014/15 
|Europa League
|1Q
| 
|FC Daugava 
|align=center|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U) ||rowspan="3"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|Tromsø IL
|align=center|2-1||0-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|3Q
|
|HNK Rijeka
|align=center|1-9||1-5 (T)|| 0-4 (U)
|-
|2015/16
|Europa League
|1Q
|
|Rosenborg BK
|align=center|0-2||0-2 (T)|| 0-0 (U)
|rowspan="1"|0.5
|-
|2016/17
|Europa League
|1Q
|
|Ventspils
|align=center|0-4||0-2 (U)|| 0-2 (T)
|rowspan="1"|0.0
|-
|2017/18 
|Champions League
|1Q
| 
|KF Trepça'89 
|align=center|6-2||2-1 (T)|| 4-1 (U)||rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|2Q
|
|FH Hafnarfjörður
|align=center|1-3||1-1 (U)|| 0-2 (T)
|-
|2018/19
|Champions League
|1Q
| 
|HJK Helsinki 
|align=center|2-5||1-2 (T)|| 1-3 (U) ||rowspan="2"|0.0
|-
||2018/19
|Europa League
|2Q
|
|Torpedo Koetaisi
|align=center|0-7||0-3 (U)|| 0-4 (T)
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 1Q ||  || Europa FC || 3-1 || 1-0 (T) || 2-1 (U) ||rowspan="2"|2.0
|-
|  ||  || 2Q ||  || DAC 1904 Dunajská Streda || 0-4 || 0-2 (T) || 0-2 (U)
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 9.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Faeröer
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Víkingur Gøta
Víkingur Gøta